Его́р Станисла́вович Холмого́ров () — российский политический деятель, , режиссер-документалист, блогер, русский националист. Обозреватель телеканала «Russia Today», автор и ведущий сайта «100 книг». Автор термина «Русская весна».

Биография 
Родился 15 апреля 1975 года в Москве.

Учился в школах № 81 (ныне 1229) (1982—1987) и № 401 (1987—1991). В 1992 году окончил гуманитарный класс московской общеобразовательной школы № 57. Среди его одноклассников по 57-й школе были Павел Бардин, Артемий Лебедев, Кирилл Решетников, Георгий Старостин и Константин Чернозатонский.

Обучался на историческом факультете МГУ в 1992—1993 годах и библейско-патрологическом факультете Российского православного университета святого Иоанна Богослова в 1993—1994 годах.

В 1990-е годы работал младшим учителем истории в 57-й школе по совместительству, продавцом в православной книжной лавке в гуманитарном корпусе МГУ, вахтёром в Институте физкультуры. В начале 1990-х придерживался либерально-демократических взглядов. В 1993 году выходил поддерживать Ельцина против Верховного совета, однако разочаровался в политике Ельцина.

С 1994 года занимается журналистикой: автор большого количества публикаций, посвящённых анализу текущей политической и религиозной ситуации в России, философии и идеологии консерватизма, истории России и Русской православной церкви. Первые публикации — в газете «Сегодня» и журнале «Альфа и Омега».

С осени 1996 до начала 2004 года состоял в неканонической Российской православной автономной церкви (РПАЦ). В конце 1990-х руководил работой сервера «Церковность», принадлежавшего РПАЦ. В 2004 году покинул РПАЦ, выступив с критикой её курса как антинационального, и воссоединился с Русской православной церковью. В ноябре 2005 выступал с докладом на Богословской конференции РПЦ «Эсхатологическое учение Церкви». В январе 2006 выступал на пленарном заседании Международных Рождественских чтений Русской православной церкви.

Осенью 1997 года познакомился с Константином Крыловым, вместе с которым в 1998 году создал русский националистический сайт «Doctrina.Ru». В 1999 году пишет брошюру «Правый поворот. Программа правильной жизни, здоровой экономики и честной политики» для Алексея Улюкаева, бывшего в то время заместителем Егора Гайдара в ИЭПП.

С 2001 года ведёт свой блог в Живом Журнале под ником .

С 2000 года один из авторов газеты «Спецназ России», а также сотрудник информационно-аналитической службы Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». В 2001—2003 годах — постоянный автор и консультант журнала «Отечественные записки». В 2002 году — сотрудник специализирующегося на религиозной информации интернет-издания «Портал-Credo.ru». В июне — декабре 2002 года — обозреватель портала «Globalrus.ru».

В январе — мае 2003 года — редактор отдела «Общество» газеты «Консерватор». С июля 2003 года — автор и ведущий ежедневной информационно-аналитической программы «Политика» на радио «Тройка» (105,2 FM). В 2004—2007 годах — политический обозреватель радиостанции «Маяк».

Был сопредседателем Консервативного пресс-клуба и председателем Консервативного совещания. Один из авторов доклада «Контрреформация». Один из лидеров идеологического направления российского младоконсерватизма.

В октябре 2005 года баллотировался в Московскую городскую думу от партии «Свободная Россия» на выборах 4 декабря 2005 года. Партия набрала 2,2 % голосов и не прошла десятипроцентный барьер.

4 ноября 2005 года принял активное участие в проведении «Русского марша». Холмогоров шел во главе колонн марша со списком Казанской иконы Божией Матери и был среди выступающих на митинге.

С конца 2006 года — президент Академии национальной политики, организатор «Высшей школы политики» при РГГУ.

С мая 2007 года ведущий автор сайта «Русский проект» партии «Единая Россия», с октября 2007 года по февраль 2008 года — главный редактор сайта. С 19 июля 2007 года — модератор созданного первоначально в рамках «Русского проекта» «Русского клуба». В феврале 2008 года объявил о прекращении деятельности «Русского проекта» в его старом формате. С апреля 2008 года — главный редактор интернет-портала «Новые хроники». В июне 2008 создает интернет-журнал «Русский Обозреватель».

6 февраля 2012 участвовал во встрече российских политологов с Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент пост премьер-министра. На встрече вступил в дискуссию с премьером о понимании русского национализма предложив, в частности, упоминание русского народа в Конституции.

В марте 2012 на организационной конференции Национально-демократической партии России избран членом оргкомитета этой партии и назначен уполномоченным перед Министерством юстиции лицом по формированию партии. 16 сентября 2012 года сложил с себя полномочия и вышел из партии.

С 2012 по 2013 год совместно с Анатолием Вассерманом являлся соведущим передачи на НТВ «Реакция Вассермана». В январе 2014 — сентябре 2016 постоянный колумнист газеты «Известия» и обозреватель радиостанции «Русская служба новостей».

24 февраля 2014 года предложил для обозначения событий в Крыму и на Юго-Востоке Украины термин «Русская Весна». Является активным сторонником Новороссии. Выступал за открытую интервенцию Российской Федерации на Украину.

С 2017 года — обозреватель «Царьград ТВ», на котором вёл ежедневный политобзор «Холмогоров. Итоги», еженедельную программу «Кино с Холмогоровым», программу «Дежурный по редакции».

С ноября 2017 член Совета Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», возглавляемого Константином Малофеевым и Леонидом Решетниковым. В марте 2018 награждён обществом «Двуглавый орел» медалью «В память царствования Св. Государя императора Николая II Александровича».

В январе-марте 2020 года активно поддержал поправки в Конституцию России о государствообразующем статусе русского народа и об упоминании веры в Бога. Предложил свой вариант преамбулы Конституции России

28 января 2021 принял участие в интеграционном форуме «Русский Донбасс» в г. Донецк. Выступил в качестве одного из авторов доктрины «Русский Донбасс», в которой ДНР и ЛНР провозглашаются «национальными государствами русского народа».

Член Союза писателей России с 3 марта 2021 г.

С апреля 2021 ведет авторскую телепрограмму «Егор Станиславович» на телеканале «Russia Today».

Постоянный автор журнала «Тетради по консерватизму», автор научно-исследовательских работ по истории русской консервативной мысли, посвященных фигурам С. С. Уварова, М. Н. Каткова, В. И. Несмелова, А. И. Солженицына. По данным «Российского индекса научного цитирования» является автором более 20 публикаций в изданиях, включенных в перечень ВАК. Индекс Хирша без учёта самоцитирований — 4.

С апреля 2022 года ведёт авторскую программу «Холмогорская резьба» на Радио Sputnik.

Взгляды 
С 1998 года развивает идеологию русского национализма как православного, консервативного и в то же время демократически ориентированного. При этом по вопросу государственного устройства является монархистом. В 2005 году выдвинул концепцию Атомного православия.

20 января 2016 года выступил с поддержкой Рамзана Кадырова с лозунгом «#Кадыров — патриот России», поддержав призыв Кадырова относиться к представителям внесистемной оппозиции как к «врагам народа», которое вызвало общественный резонанс.

В марте 2022 года на фоне российского вторжения на Украину пытался организовать шествие «в поддержку армии и политики президента» от здания Государственной думы до Триумфальной площади в Москве, но получил отказ и предупреждение от городской прокуратуры. Является жёстким сторонником боевых действий, выступал против мирных переговоров с требованием захвата Киева.

Санкции 
В августе 2015 года Служба безопасности Украины внесла Холмогорова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

15 января 2023 года, из-за вторжения России на Украину, внесён в санкционный список Украины, предполагается блокировка активов на территории страны, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, лишение украинских госнаград.

Семья 
Отец — Холмогоров Станислав Иосифович (род. 2 июня 1946), актёр театра и кино. Родился в городе Краснокамске Пермского края в старообрядческой семье. С 1995 года живёт в Монреале (Канада).

Мать — Холмогорова (ур. Николаева) Тамара Владимировна (род. 1946) родилась в деревне Воробьёвка Перемышльского района Калужской области. Медсестра.

 1-я жена (1995—2000) — Наталья Холмогорова, ур. Кузьмина (род. 1976), с которой они учились в одной школе.
 2-я жена (2002—2004) — Елена Валерьевна Жемердеева (Холмогорова, после развода вернула себе девичью фамилию) (род. 1981).
 3-я жена (2005—2010) — Вера Холмогорова, ур. Гыдова (род. 1988).
 4-я жена — Наталья Петровна Андросенко (род. 1982 г.), дочь математика Петра Андросенко.

Имеет дочь Александру (род. 23 апреля 2005) и сына Владимира (род. 29 ноября 2011).

Интересы и увлечения 
Интересуется философией и историей, особенно историей античности, Византии и древнерусской историей.

Активно занимается кинокритикой, предложил создание нового направления — «консервативная кинокритика». С 2021 выступает как автор, сценарист и ведущий фильмов-эссе.

Фильмография 
 2021 — «Фёдор Михайлович».
 2022 — «Иосиф Бродский. Поэт Империи».
 2022 — «1812. Первая Отечественная».

Библиография 
 Флоровский Г. В. Догмат и история / Сост. Е. С. Холмогоров. — М.: Издательство Свято-Владимирского братства, 1998. ISBN 0-87784-249-3
 Холмогоров Е. С. Русский проект: Реставрация будущего. — М.: Эксмо, Алгоритм, 2005. 448 с. Тираж 3000 экз. ISBN 5-699-12885-9.
 Холмогоров Е. С. Русский националист. — М.: Европа, 2006. 432 с. Тираж 2000 экз. ISBN 5-9739-0047-9.
 Холмогоров Е. С. Защитит ли Россия Украину? — М.: Европа, 2006. 176 с. Тираж 1000 экз. ISBN 5-9739-0022-3
 Холмогоров Е. С. Карать карателей. Хроники Русской весны. — М.: Книжный мир, 2015. 416 с. Тираж 2000 экз. ISBN 978-5-8041-0732-2
 Холмогоров Е. С. Реванш русской истории. — М.: Книжный мир, 2016. 352 c. Тираж 1000 экз. ISBN 978-5-8041-0826-8
 Холмогоров Е. С. Истина в кино. Опыт консервативной кинокритики. От «Викинга» и «Матильды» до «Игры престолов» и «Карточного домика». — М.: Книжный мир, 2018—640 с. — ISBN 978-5-604-10709-6
 Холмогоров Е. С. Улица Солженицына // Новый мир № 12 2018
 Холмогоров Е. С. Игра в цивилизацию. — СПб.: «Евразия», 2020. — 224 с. ISBN 978-5-8071-0461-8
 Холмогоров Е. С. От Спарты до Византии. Очерки империй железного века. — СПб.: «Евразия», 2020. — 192 с. ISBN 978-5-8071-0462-5
 Холмогоров Е. С. Русские. Нация, цивилизация, государственность и право русских на Россию. — М.: Книжный мир, 2020—224 с. ISBN 978-5-604-39907-1
 Холмогоров Е. С. Рцы слово твердо. Русская литература от Слова о полку Игореве до Эдуарда Лимонова. — М.: Книжный мир, 2020. — 416 с. ISBN 978-5-6045314-1-9
 Холмогоров Е. С. Миражи лжеистории. Историческое знание в эпоху постправды. — М.: Книжный мир, 2021. — 248 с. ISBN 978-5-6047066-4-0
 Холмогоров Е. С. Добрые Русские люди от Ивана III до Константина Крылова. Исторические портреты деятелей русской истории и культуры. — М.: Книжный мир, 2022. — 735 с. ISBN 978-5-6047704-8-1

Примечания

Ссылки 
 Авторский канал Егора Холмогорова на Youtube
 Страница Егора Холмогорова на Academia.edu
 100 книг
 Русский Обозреватель
 Егор Холмогоров в Facebook
 Канал Егора Холмогорова в Тик-ток
 Авторская страница Егора Холмогорова на сайте телеканала «Царьград»
 Блог Егора Холмогорова на Lj.rossia.org
 Публикации в журнале «Отечественные записки»
 Публикации old.russ.ru
 Егор Холмогоров. Крым. Уже не остров / Русский обозреватель.
 Реакция Вассермана, т/к НТВ. Последний выпуск — от 30 июня 2013 года

Журналисты России
Интернет-журналисты
Выпускники и ученики школы № 57 (Москва)
Политологи России
Публицисты России
Участники проектов Викимедиа
Русские националисты
Блогеры России
Телеведущие канала «Царьград»
Телеведущие RT
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине